Steward se poate referi la următorii autori care au denumit cel puțin o specie:

 Albert Newton Steward
 Joshua William Steward